Nationale Partei steht für:

 Slowenische Nationale Partei
 Nationale Faschistische Partei in Italien
 Nationale Partij Suriname

Siehe auch:
 Nationale Reichspartei in Deutschland
 Jüdischnationale Partei in Österreich
 National Party
 Partido Nacional